Schwambach und  Schwambachgraben sind Namen und Namensbestandteil geographischer Namen:

Gewässer:
 Schwambach (Weisach), rechter Zufluss der Weisach (zur Aisch) nach Altershausen, Gemeinde Münchsteinach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Schwambachgraben, rechter Zufluss der Weisach (zur Aisch) vor Schornweisach, Markt Uehlfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Orte:
 Altschwambach, Weiler im Stadtteil Neuschwambach von Tann (Rhön)
 Neuschwambach, Stadtteil von Tann (Rhön) im Landkreis Fulda, Hessen
 Schwambach (Wüstung), Wüstung in der Gemarkung Neuschwambach, Stadt Tann (Rhön), Landkreis Fulda, Hessen

 Schwambach (Gemeinde Glanegg), Ortschaft der Gemeinde Glanegg im Bezirk Feldkirchen, Kärnten

Schwambach ist ein Familienname:
 Carlos Germano Schwambach Neto (* 1970), brasilianischer Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Schwammbach
 Schwanenbach